Prva liga Jugoslavije (1966/1967) była 39. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Jugosławii. W rozgrywkach brało udział 16 zespołów, grając systemem kołowym. Tytułu nie obroniła drużyna FK Vojvodina. Nowym mistrzem Jugosławii został zespół FK Sarajevo. Tytuł króla strzelców zdobył Mustafa Hasanagić, który w barwach klubu Partizan Belgrad strzelił 18 goli.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Prva liga Jugoslavije

Bibliografia 
 

1966 w piłce nożnej
1967 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Jugosławii
1966 w Jugosławii
1967 w Jugosławii